Вага — левый приток Цаты, протекающий по Новозыбковскому, Злынковскому и Климовскому районам (Брянская область, Россия).

География 
Длина — 50 км. Площадь бассейна — 359 км². Скорость течения — 0,2. Русло реки (отметки уреза воды) в верхнем течении (село Шурубовка при впадении Пятницкой) находится на высоте 132,3 м над уровнем моря, у истоков (севернее Новые Файки) — 170,7 м. 

Русло извилистое, в среднем течении шириной 10 м и глубиной 1,0 м (в нижнем течении соответственно 14 м и 2,0 м). Пойма занята лугами и заболоченными участками, местами с лесами. На реке в среднем течении (между сёлами Большие Щербиничи и Малые Щербиничи) создано водохранилище. 

Берёт начало от двух ручьёв севернее и южнее нежилого посёлка Новые Файки. Река течёт на юг. Впадает в Цату (на 18-м км от её устья) между посёлком Зелёный Кут и деревней Ивановка.

Притоки (от истока к устью): 
 Хамрач
 Велянка
 Важица
 Ворон
 Птунка
 Пятницкая

Населённые пункты на реке (от истока к устью):

Новозыбковский район
 Дубровка
 Паломы

Злынковский район
 Большие Щербиничи 
 Малые Щербиничи
 Шурубовка
 Зелёная Роща

Климовский район
 Вага
 Зелёный Кут

Примечания

Источники 
 
 
 
 

Притоки Цаты
Реки Брянской области